

Geografia

Germania 
 Steinhausen – ex comune ora frazione di Bad Schussenried, città nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Steinhausen – ex comune ora frazione di Büren, città nel distretto di Detmold (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Steinhausen an der Rottum – comune nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)

Namibia 
 Steinhausen – città nel distretto di Steinhausen (Omaheke)

Svizzera 
 Steinhausen – comune (Canton Zugo)

Persone 
 Friedrich Adolf Steinhausen (1858-1910) – medico, fisiologo e teorico della tecnica pianistica e violinistica tedesco
 Rolf Steinhausen (1943) – pilota tedesco